Уиткин (Виткин) — еврейская матронимическая фамилия.

 Уиткин, Герман (1916—1979) — американский психолог и преподаватель.
 Уиткин, Джоель-Питер (род. 1939) — американский фотограф.